Sabugueiro pode ser:
Plantas
 Sabugueiro - o nome comum de Sambucus nigra, uma planta cultivada.
 Sabugueiro-da-madeira - o nome comum de Sambucus lanceolata, uma planta endémica da ilha da Madeira.
Geografia
 Sabugueiro - freguesia no concelho de Arraiolos, Portugal
 Sabugueiro - freguesia no concelho de Seia, Portugal

Desambiguação